Il singolare del torneo di tennis St. Petersburg Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Evgenij Kafel'nikov che ha battuto in finale 6–2, 6–2 Guillaume Raoux.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (campione)
  Thomas Muster (primo turno)
  Sláva Doseděl (primo turno)
  Andrej Česnokov (semifinali)

 Aleksandr Volkov (semifinali)
 Martin Damm (primo turno)
 Tomás Carbonell (primo turno)
 Jeremy Bates (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Open 1995
ATP Tour 1995